Земдега () — латышская фамилия. Известные носители:

 Земдега, Карлис (1894—1963) — латвийский скульптор.
 Земдега, Мара (род. 1935) — советская и латвийская актриса.